Забіне Гак була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Штеффі Граф.

Граф потім виграла титул, перемігши у фіналі Осу Карлссон з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
 n/a
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (2-ге коло)
  Забіне Гак (півфінал)
  Енн Гроссман (2-ге коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Чанда Рубін (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1995 Gallery Furniture Championships Draw

1995
Тур WTA 1995